Easton [ístn] může být:

příjmení
 Bret Easton Ellis (* 1964), americký spisovatel
 David Easton (1917–2014), americký politolog
 Elliott Easton (* 1953), americký kytarista
 Rex Easton (1913–1974), americký automobilový závodník
 Sheena Eastonová (* 1959), skotská zpěvačka 

zeměpisný název
 Easton (Maryland), město v USA
 Easton (Pensylvánie), město v USA
 Hřbitov v Eastonu
 Eastonův ledovec, ledovec v Kaskádovém pohoří

Anglická příjmení